Huizong – cesarz Chin z dynastii Song, panujący w latach 1101-1126
 Huizong – cesarz Chin z dynastii Yuan, panujący w latach 1333–1370